Saner ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Saner (* 1960), Schweizer Politikerin (CVP)
 Ersan Saner (* 1966), nordzyprischer Premierminister
 Fuat Saner (* 1945), türkischer Fußballspieler
 Hans Saner (1934–2017), Schweizer Philosoph und Publizist
 Julia Saner (* 1992), Schweizer Model
 Julita Saner (* 1999), schwedische Tennisspielerin
 Tobias Saner (* 1995), Schweizer Unihockeyspieler

Siehe auch:
 Sahner